Le Furoncle – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 Le Furoncle – film del 1915 diretto da Louis Feuillade